Вюндеринк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вюндеринк, Пит (1905—1989) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Вюндеринк, Руф (1902—1985) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.